Malagasië of Malagassië kan verwijzen naar:
 Madagaskar
 Malagassische Republiek (1958-1975)

Zie ook
 Malagassich